Copa de Oro (o Copa Oro) puede referirse a cualquiera de los siguientes torneos de fútbol:

 La Copa Oro de la Concacaf, torneo de selecciones nacionales realizado por la Concacaf (la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe).
 La Copa de Oro Nicolás Leoz, torneo de clubes realizado por la CONMEBOL (la Confederación Sudamericana de Fútbol).
 La Copa de Oro de Campeones Mundiales (conocida también como Mundialito), torneo de selecciones nacionales realizado en Montevideo en 1980 como celebración del 50.º aniversario de la primera Copa Mundial de Fútbol.
 La Copa de Oro (torneo de verano argentino), torneo amistoso argentino disputado generalmente en Mar del Plata durante el mes de enero.
 La Copa de Oro Rioplatense.

Además, puede hacer referencia a:

 La Copa de Oro (polo), un torneo inglés de polo.